Miquel Fusté i Ara (Barcelona, 1919-1966), antropòleg especialitzat en l'estudi de les restes humanes d'època prehistòrica, sobretot de la Corona d'Aragó.
 Josep Maria Fusté i Blanch (Linyola, Pla d'Urgell, 15 d'abril del 1941), futbolista català dels anys 60.
 Felícia Fusté i Viladecans (Barcelona, 1921), poetessa, pintora i traductora catalana.
 Josep Fusté i Ferré (Reus 1925 - ) Músic
 Dámaso Berenguer y Fusté (L'Havana, Cuba 1873 - Madrid, Espanya 1953), militar i polític, fou president del govern espanyol (1930-1931)